Pedregal kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Piedras, Colombia, ort, Tolima,

Mexiko 

 Pedregal de Jericó, ort, Guanajuato, San Miguel de Allende, 
 Santo Tomás el Pedregal, ort, Delstaten Mexiko, Valle de Bravo, 
 Pedregal, Veracruz, ort, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios,

Spanien 

 Pedregal (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar